Zeigler ist der Familienname folgender Personen:
 Arnd Zeigler (* 1965), deutscher Moderator, Journalist, Autor, Stadionsprecher und Sänger
 Bernard P. Zeigler (* 1940), kanadischer Hochschullehrer für Systems Engineering
 Earle F. Zeigler (1919–2018), amerikanischer und kanadischer Sporthistoriker, Sportwissenschaftler, Sportphilosoph
 Jeffrey Zeigler, US-amerikanischer Cellist
 Kenneth Zeigler, US-amerikanischer Amateurastronom
 Lewis Zeigler (1944–2022), liberianischer Geistlicher und Erzbischof von Monrovia

Siehe auch
 Mount Zeigler, Berg in Antarktika